Ягошу́р — ручей в Юкаменском и Глазовском районах Удмуртии, Россия, левый приток реки Убыть.

В переводе с удмуртского Ягошур означает «лесная речка».

Протекает по Красногорской возвышенности в урочище Лог Иван Починка.

Протекает на восток, имеет извилистый характер, впадает в реку Убыть ниже деревни Тукбулатово, где ручей запружен для хозяйственных нужд. Имеет несколько мелких притоков.

Ручей огибает северный склон холма Кыльевыр.

Примечания 

Бассейн Чепцы
Реки Юкаменского района
Реки Глазовского района